Fontigens aldrichi är en snäckart som först beskrevs av Call och Beecher 1886.  Fontigens aldrichi ingår i släktet Fontigens och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
aldrichi